Kurt-Tucholsky-Preis oder Tucholsky-Preis ist der Name folgender Auszeichnungen:

 Kurt-Tucholsky-Preis (Deutschland), vergeben von der deutschen Kurt-Tucholsky-Gesellschaft
 Tucholsky-Preis (Schweden), vergeben von der schwedischen Sektion des P.E.N.
 Tucholsky-Preis der Stadt Kiel